1997 Голяма награда на Люксембург е 1-вото за Голямата награда на Люксембург и петнадесети кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 28 септември 1997 година на пистата Нюрбургринг, Германия.

Репортаж 
Жак Вилньов спечели последната си победа във Формула 1 след като Макларън-ите поведоха в голяма част от състезанието но отпаданаха поради проблеми с двигателите. Това е трето отпадане за Мика Хакинен от първа позиция поради технически проблеми навръх рождения му ден на финландеца. Рубенс Барикело също загуби възможност да бъде на подиума поради механически проблем.

Оливие Панис взе шеста позиция в първото си състезание след тежката контузия получена в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Последна победа: Жак Вилньов
 Първи пол-позишън: Мика Хакинен

Източници 
 

Голяма награда на Люксембург